Tóth Balázs (Ózd, 1981. szeptember 24. –) magyar válogatott labdarúgó.

Pályafutása 

2010-ben egy évre a holland VVV-Venlo csapatához került kölcsönbe, a belga KRC Genktől.

Sikerei, díjai

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
Adatlapja a national-football-teams.com-on 
Tóth Balázs interjú

1981-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Videoton labdarúgói
A KRC Genk labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
A VVV-Venlo labdarúgói
Ózdiak
Élő személyek